Spindelgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Spindelgraben (Haslauer Teich), nördlicher Zufluss des Haslauer Teich bei Haslau, Stadtgemeinde Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, Niederösterreich 
 Spindelgraben (Weihergraben), rechter Zufluss des Weihergrabens (zur Zenn) vor Straußmühle, Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Ort:
 Spindelgraben (Gemeinde Heidenreichstein), Weiler der Stadtgemeinde Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, Niederösterreich  

Siehe auch:
 Spindelbach